Kest ist der Familienname folgender Personen:

 Katharina Kest (1757–1829), Reichsgräfin von Ottweiler, Herzogin von Dillingen, war die Mätresse und später die Gemahlin des Fürsten Ludwig von Nassau-Saarbrücken

KESt ist die Abkürzung von:
 Kapitalertragsteuer

KEST